Lakeview (Alabama)
 Lakeview (Arkansas)
 Lakeview (Califòrnia)
 Lakeview (Geòrgia)
 Lakeview (Nova York)
 Lakeview (Ohio)
 Lakeview (Oregon)
 Lakeview (Washington)
 Lakeview Estates, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Lakeview Heights, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Lakeview North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Lacy-Lakeview, població dels Estats Units a l'estat de Texas.